Богайчу́к — українське прізвище.

Відомі носії 
 Богайчук Микола Артемович (1929—2006) — український літературознавець, педагог і перекладач.
 Богайчук Степан Романович (1919—1998) — радянський офіцер, учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу.